Les Rivières pourpres est un titre d'œuvre qui peut désigner un roman ainsi que les œuvres audiovisuelles qui en sont dérivées :
 Les Rivières pourpres, roman de Jean-Christophe Grangé publié en 1998 ;
 Les Rivières pourpres, film de Mathieu Kassovitz sorti en 2000 ;
 Les Rivières pourpres 2 : Les Anges de l'apocalypse, film d'Olivier Dahan sorti en 2004
 Les Rivières pourpres, série télévisée diffusée à partir de 2018.